Martín Rodríguez Muñoz (Cumbres Mayores, 1954 - Figueres, 2020), músic català, bateria de Sangtraït.
 Martín Rodríguez Seminario (Pamplona, 1871 - 1961), compositor i organista navarrès.
 Martín Rodríguez Sol (Palma, 1958), advocat mallorquí.